Kaaimaneilands voetbalelftal (mannen)
 Kaaimaneilands voetbalelftal (vrouwen)